Coexist (álbum) – lançado em 2012 pelo grupo The xx
The Coexist Foundation – entidade filantrópica fundada em 2006

Desambiguação